Hagel (neerslag), een vorm van neerslag
Hagelpatroon, de munitie voor een jachtgeweer
Hagelslag, een soort broodbeleg
Hagel (motorfiets), een historisch motorfietsmerk

 Personen
 Catherine Hagel (1894-2008), Amerikaans honderdplusser
 Chuck Hagel (1946), Amerikaans politicus